Южноамериканские пляжные игры (, , ) — мультиспортивные региональные соревнования, в которых принимают участие сборные стран являющиеся членами Организации Южноамериканского спорта (ODESUR). Членами данной организации являются спортивные федерации всех стран Южной Америки, а также некоторые представители Центральной Америки и Карибского бассейна. В программу соревнований игр включены спортивные дисциплины, соревнования в которых проходят на пляже и воде. Интервал проведения — два года.

Первые игры были проведены в 2009 году в двух городах Уругвая — Монтевидео и Пунта-дель-Эсте, вторые игры прошли в 2011 году в эквадорском городе Манта.

За историю проведения лучших показателей в неофициальном общекомандном зачёте добились спортсмены Бразилии.

Виды спорта 
В рамках игр 2011 года, были разыграны награды в следующих видах спорта:

  Воднолыжный спорт
  Пляжный футбол
  Пляжный гандбол

  Плавание в открытой воде
  Пляжный регби
  Сёрфинг

  Триатлон
  Парусный спорт
  Пляжный волейбол

Соревнования

Медальный зачёт за историю соревнований после игр 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Организации Южноамериканский спорта (ODESUR)

См. также 
 Южноамериканские игры

Мультиспортивные соревнования
Спорт в Америке